Spojení písmen N a W může mít různé významy:

NW 
 Nesselsdorfer Wagenbau-Fabriks-Gesellschaft, A. G., automobilka v Kopřivnici, pozdější Kopřivnická vozovka, a. s., dnešní Tatra
 BW-NW – kód ISO 3166-2 pro Severozápadní distrikt
 CH-NW – kód ISO 3166-2 pro kanton Nidwalden
 CM-NW – kód ISO 3166-2 pro provincii North-West
 zkratka metalové skupiny Nightwish